Er zijn drie groepen van nummers van Lord Lister.

Titels 1 - 1362 

De nrs. 1 t/m 1362 verschenen van april 1910 achtereenvolgend tot juni 1940.

Titels 3000 t/m 3687 

De nummers 3000 t/m 3687 verschenen achtereenvolgend van oktober 1954 tot januari 1968. Dit is de Belgische (Vlaamse) Reeks.

Lord Lister